Бобровец — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Бобровец — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Бобровец — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Бобровец — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Бобровец (район Липтовски-Микулаш)

Гидронимы 
 Бобровец (озеро) — озеро в Бокситогорском районе Ленинградской области, исток Валченки.
 Бобровец (ручей) —  ручей в Псковской области, приток Локни.